Michael Todd – bassista statunitense
Michael Todd – attaccante del Long Island Rough Riders
Michael Todd – astronomo australiano

Mike Todd (Michael "Mike" Todd, 1909-1958) – produttore cinematografico statunitense